Bossuyt oder Van Bossuyt ist der Familienname folgender Personen:

 Anneleen Van Bossuyt (* 1980), belgische Politikerin
 Franky Bossuyt, belgischer Herpetologe
 Gaston Bossuyt (1885–1947), belgischer Politiker und Gewerkschafter
 Gilbert Bossuyt (* 1947), belgischer Politiker
 Ignace Bossuyt (* 1947), belgischer Musikwissenschaftler
 Marc Bossuyt (* 1944), belgischer Jurist
 Shari Bossuyt (* 2000), belgische Radrennfahrerin
 Tine Bossuyt (* 1980), belgische Schwimmerin